Дездемона може да се отнася до:
 Дездемона — героиня на Шекспир;
 Дездемона — спътник на Уран.